Neue Schenke steht für:

 Neue Schenke (Bad Suderode), Baudenkmal in Bad Suderode, Sachsen-Anhalt
 Bahnhof Neue Schenke, Bahnhof in Thüringen
 Neue Schenke (Krausnick-Groß Wasserburg), abgegangener Wohnplatz in der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch

 Neue Schänke, früherer Name von Neukrug (Märkische Heide), Wohnplatz in der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg